Rosé – cantante neozelandese con cittadinanza sudcoreana
 Rosé – singolo dei The Feeling del 2007, dall'album Twelve Stops and Home
 Rosé – album dei Bran Van 3000 del 2007
 Rosé – termine usato per indicare il vino rosato

Altri progetti